Bollée ist der Familienname folgender Personen:

 Amédée Bollée (1844–1917), französischer Glockengießer und Automobilpionier
 Annegret Bollée (1937–2021), deutsche Romanistin und Sprachwissenschaftlerin
 Élodie Bollée (* 1984), französische Schauspielerin
 Léon Bollée (1870–1913), französischer Automobilproduzent und Erfinder

Bollée steht für:

 Amédée Bollée (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller (1873–1881)
 Amédée Bollée fils, ehemaliger französischer Automobilhersteller (1885–1922)
 Automobiles Léon Bollée, ehemaliger französischer Automobilhersteller (1895–1933)